

Métal et dérivés 

 L’argent est un corps simple métal et surtout un élément chimique de symbole Ag.
 L’argent désigne dans le langage courant toute forme de monnaie. Après l'apparition de l'euro, la France ne frappait plus de monnaie en argent métal ; depuis 2008, elle frappe de nouveau des pièces en argent ayant cours légal (les Semeuses de Joaquin Jimenez). Les milieux économiques et financiers réservent le nom d'argent à l'argent métal, utilisant pour la monnaie le nom de monnaie.

Couleur 
 Argent désigne une couleur gris neutre clair à très clair, induisant souvent une idée de brillance. 

En héraldique, l’argent désigne le blanc, c'est-à-dire toute nuance de la couleur blanche.

Hydronyme 
 La rivière d'Argent est un cours d'eau de Bretagne.

Toponyme 

 Argent-sur-Sauldre est une commune française, située dans département du Cher et la région Centre.

Titres 

 Argent est le premier album d'Argent, sorti en 1970.
 Argent est une chanson du groupe Stupeflip, sortie dans l'album Stup Religion en 2005.
 , titre de plusieurs œuvres.

Autres 
 ARGENT est une chaîne d’information en continu spécialisée au Québec.
 Argent est un groupe de rock fondé par Rod Argent (ex-Zombies).
 L'argent est le  dans la progression de la sarbacane sportive.
 Les noces d'argent sont le nom symbolique donné à l'anniversaire des 25 ans de mariage dans le folklore français et de nombreux autres pays (dont l'Allemagne, l'Angleterre et les États-Unis).
 La médaille d'argent est la médaille sportive correspondant à la deuxième place, après la médaille d'or et avant la médaille de bronze.
 L'argent désigne la monnaie.

Variantes linguistiques 
 allemand : 
 anglais : 
 arménien : 
 bavarois : 
 brésilien : 
 espagnol : 
 italien :  et 
 malais : 
 portugais : 
 tchèque : Stříbro
 turc :

Voir aussi
 Dargent ou d'Argent

Homonymie d'hydronyme